Süßmilch ist der Name der Familie Süßmilch (Familie).

Süßmilch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Süssmilch (1875–1946), australischer Geologe
 Johann Peter Süßmilch (1707–1767), deutscher Pfarrer, Oberkonsistorialrat und epidemiologischer Statistiker
 Karl Friedrich von Süßmilch genannt Hörnig (1788–1864), deutscher Generalmajor
 Moritz von Süßmilch (1823–1892), deutscher Offizier und Kartograf
 Nicole Süßmilch (* 1980), deutsche Sängerin
 Sophia Süßmilch (* 1983), deutsche Künstlerin

Spiel:

 Süßmilch (Kartenspiel), ein Kartenspiel, auch Tatteln genannt

Siehe auch:

 Süßmilch genannt Hörnig